Bärnreuth ist der Ortsname von

 Bärnreuth (Bad Berneck im Fichtelgebirge), Ortsteil der Stadt Bad Berneck im Fichtelgebirge, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Bärnreuth (Büchlberg), Ortsteil der Gemeinde Büchlberg, Landkreis Passau, Bayern
 Bärnreuth (Hummeltal), Ortsteil der Gemeinde Hummeltal, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Bärnreuth (Innernzell), Ortsteil der Gemeinde Innernzell, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Bärnreuth (Mistelgau), Ortsteil der Gemeinde Mistelgau, Landkreis Bayreuth, Bayern

Siehe auch:
 Bernreith
 Bernreuth
 Bärnreuther